Séron – comune francese
  Serón – comune spagnolo